Hồng Kỳ (Bắc Giang)
 Hồng Kỳ (Hanoi)